Die UEFA Champions League 2022/23 ist die 31. Spielzeit des höchsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 68. insgesamt. Titelverteidiger ist Real Madrid.

Das Endspiel soll im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul stattfinden. Die türkische Stadt erhielt den Zuschlag für 2023, nachdem die Austragungen 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie in andere Städte verlegt worden waren.

Der Sieger qualifiziert sich für den UEFA Super Cup 2023 und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2023.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden sind die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände bestimmt sich hierbei nach den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2020/2021.

Da sich Real Madrid als Titelverteidiger der Champions League bereits als spanischer Meister für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert hat und die russischen Teams vom Wettbewerb ausgeschlossen wurden
, kam es zu nachträglichen Verschiebungen in der ursprünglich veröffentlichten Zugangsliste.

Gesetzt wurden die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten (KK) der UEFA-Fünfjahreswertung 2021/22. Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmte sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen waren, wurde für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

Vorrunde 
Die Vorrunde fand in einem kleinen Ausscheidungsturnier in Island vom 21. bis 24. Juni 2022 statt. Teilnehmer waren die Meister der Verbände auf den Plätzen 52 bis 55 der Rangliste der Verbandskoeffizienten. Die drei Verlierer wechselten in den Champions/Europa-League-Weg der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League 2022/23, während der Gewinner die 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23 erreichte.

Halbfinale 
Folgende Paarungen wurden für das Halbfinale der Vorrunde ausgelost:

|}

Finale 

|}

1. Qualifikationsrunde 
An der 1. Qualifikationsrunde nahmen die 29 Meister der Verbände auf den Plätzen 22 bis 51 der Rangliste (ohne Liechtenstein) sowie der Sieger der Vorrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in den Champions/Europa-League-Weg der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League 2022/23. Ausnahme hierbei waren FK Schachzjor Salihorsk und FK RFS, die ein  Freilos erhielten und direkt in der dritten Qualifikationsrunde einstiegen. Die Gewinner erreichten den Champions-Weg der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23.

 Auslosung: 14. Juni 2022 in Nyon
 Spieltermine: 5./6. Juli und 12./13. Juli 2022

|}

2. Qualifikationsrunde 
Ab der zweiten Qualifikationsrunde gab es zwei getrennte Lostöpfe: nationale Meister werden nur gegen andere nationale Meister gelost, wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost werden.

 Auslosung: 15. Juni 2022 in Nyon
 Spieltermine: 19./20. Juli und 26./27. Juli 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 2. Qualifikationsrunde nahmen die fünf Meister der Verbände auf den Plätzen 17 bis 21 der Rangliste sowie die 15 Sieger der 1. Qualifikationsrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in den Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2022/23, während die Gewinner den Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23 erreichten.

Folgende Paarungen wurden für den Champions-Weg der zweiten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde nahmen die vier Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 12 bis 15 der Rangliste teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in den Pokalsieger- und Verfolgerweg der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2022/23, während die Gewinner den Platzierungsweg der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23 erreichten.

Folgende Paarungen wurden für den Platzierungsweg der zweiten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

3. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: 18. Juli 2022 in Nyon
 Spieltermine: 2./3. August und 9. August 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde nahmen die zwei Meister der Verbände auf den Plätzen 15 und 16 der Rangliste sowie die 10 Sieger der 2. Qualifikationsrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechselten in die Play-offs der UEFA Europa League 2022/23, während die Gewinner die Play-offs des Champions-Wegs der UEFA Champions League 2022/23 erreichten.
Folgende Paarungen wurden für den Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der 3. Qualifikationsrunde nehmen die vier Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 7 bis 11 der Rangliste (ohne Russland), die zwei Drittplatzierten der Verbände auf den Plätzen 5 und 6 sowie die zwei Gewinner der vorherigen Runde teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2022/23, während die Gewinner den Platzierungsweg der Play-offs der UEFA Champions League 2022/23 erreichen.

Folgende Paarungen wurden für den Platzierungsweg der dritten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2022/23.

 Auslosung: 2. August 2022
 Spieltermine: 16./17. August und 23./24. August 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der Play-offs nehmen die zwei Meister der Verbände auf den Plätzen 13 und 14 der Rangliste sowie die 6 Sieger der 3. Qualifikationsrunde teil.
Folgende Paarungen wurden für die Play-offs des Champions-Wegs ausgelost:

|}

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der Play-offs nehmen die vier Sieger des Platzierungswegs der 3. Qualifikationsrunde teil.
Folgende Paarungen wurden für die Play-offs des Platzierungswegs ausgelost:

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nehmen 32 Mannschaften teil, bestehend aus dem Gewinner der UEFA Europa League 2021/22, den Meistern der Verbände auf den Plätzen 1 bis 11 der Rangliste (ohne Russland), dem Meister des Verbands auf Platz 12 als Nachrücker für den bereits qualifizierten Titelverteidiger der UEFA Champions League 2021/22, den Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 6, den Dritt- und Viertplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 4 sowie den sechs Siegern der Play-offs.

Die Sieger der UEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie die Meister der Ligen von Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung wurden unabhängig von ihrem Klub-Koeffizienten aus dem Lostopf 1 gelost, alle anderen Mannschaften in der Reihenfolge ihrer Klub-Koeffizienten den drei weiteren Lostöpfen zugeordnet.

Das Losverfahren basiert nicht ausschließlich auf Zufall, vielmehr wird computergestützt in die Losung eingegriffen: Die Gruppen sind in zwei Gruppenhälften „rot“  (Gruppen A–D) und „blau“ (Gruppen E–H) geteilt. Es werden nicht nur mehrere Vertreter einer Nation nicht in dieselbe Gruppe gelost, sie werden zudem auch gleichmäßig auf die Gruppenhälften verteilt, da die eine Hälfte jeweils im Wechsel dienstags und mittwochs spielt, und Vertreter einer Nation möglichst an unterschiedlichen Tagen spielen sollen.
Die Auslosung fand am 25. August 2022 in Istanbul statt.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielen in den Finalrunden-Play-offs der UEFA Europa League 2022/23 weiter.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale qualifizierten sich wie im Vorjahr vier englische und wie vor zwei Jahren vier deutsche Mannschaften. Dazu gesellten sich drei Klubs aus Italien, zwei aus Portugal und je einer aus Spanien, Frankreich und Belgien. Dass nur eine spanische Mannschaft die Runde der letzten 16 erreichte, gab es noch nie seit 1999/2000, als zum ersten Mal die Gruppenphase mit 32 Mannschaften begonnen wurde.
 
Am 7. November 2022 wurden in Nyon acht Paarungen je eines Gruppenzweiten und eines Gruppensiegers ausgelost, wobei die Gruppensieger das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes sowie vorherige Gegner in der Gruppenphase durften nicht einander zugelost werden.

Die Hinspiele fanden am 14. und 15. sowie 21. und 22. Februar, die Rückspiele am 7. und 8. sowie 14. und 15. März 2023 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 17. März 2023 in Nyon durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele finden am 11. und 12. April, die Rückspiele am 18. und 19. April 2023 statt.

|}

Halbfinale 
Die Paarungen des Halbfinales wurden am 17. März 2023 in Nyon (mit der Viertelfinal-Auslosung) durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele finden am 9. und 10. Mai, die Rückspiele am 16. und 17. Mai 2023 statt.

|}

Finale 

Das Finale findet am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Champions-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler alphabetisch sortiert. Fett geschriebene Spieler befinden sich mit ihren Vereinen noch im Wettbewerb.

Weblinks 
 Offizielle Website der UEFA Champions League

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23